Владимир Сысо́ев:
 Сысоев, Владимир (род. 1983) — таджикский футболист, вратарь.
 Сысоев, Владимир Владимирович (род. 1973) — российский политик. Депутат ГД РФ VI и VII созывов.
 
 Сысоев, Владимир Петрович (род. 1944) — советский и российский искусствовед, академик Российской академии художеств (1995).